Elkhart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elkhart Township (Illinois)
 Elkhart Township (Elkhart County, Indiana)
 Elkhart Township (Noble County, Indiana)
 Elkhart Township (Iowa)
 Elkhart Township (Missouri)